Иван Андреевич Аджинджал (30 апреля 1896, село Бедиа Сухумского округа Кутаисской губернии — 1963) — абхазский учёный-этнограф, кандидат исторических наук.

Биография 
В 1910 по окончании Сухумской горской школы поступил в Очамчирское вышеначальное училище, с 1913 продолжил обучение в Ереванской учительской семинарии, которую окончил в 1917 году. В 1920—1924 обучался на экономическом отделении политехнического факультета Тбилисского государственного университета; по окончании в 1924 успешно защитил дипломную работу на тему «Край больших возможностей», за которую постановлением Совета института от 19 октября того же года был удостоен диплома об окончании полного курса экономического факультета и степени кандидата экономических наук.

C 1917 работал учителем Адзюбжинской двухклассной сельской школы, затем — Очамчирского двухклассного училища. Был заведующим отделом народного образования Очамчирского райисполкома, учителем Абхазского детдома в Тбилиси.

В 1938—1949 — младший научный сотрудник Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа АН Грузинской ССР, затем — заместитель директора Абхазского государственного музея по научной части. С 1958 и до конца жизни — старший научный сотрудник Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа.

Научная деятельность 
В сферу научных интересов И. А. Аджинджала входили вопросы истории народного хозяйства и материальной культуры, а также религиозных верований и общественного быта дореволюционной и советской Абхазии.

Основные труды 
 
 
 
 Абхазская народная игра в мяч (амцакьачара). — 1948.
 Взаимопомощь в абхазской деревне. — 1943.
 Военная организация и военные обычаи абхазов в прошлом. — 1942.
 Вооружение абхазов. — 1948.
 Гостеприимство у абхазов. — 1944.
 К изучению народной вышивки и ткачества у абхазов. — 1948.
 Кровная месть у абхазов. — 1945.
 Кузнечное ремесло и культ кузни и железа у абхазов. — 1947.
 Кустарные и ремесленные промыслы в дореволюционной Абхазии. — 1940.
 Материалы к изучению резьбы по дереву, рогу, кости, камню и металлу в дореволюционной Абхазии // Тр. / Абхазский гос. музей. — 1957.
 Материалы по изучению одежды абхазов // Тр. / Абхазский гос. музей. — 1947, Вып. 1.
 Материальный быт абхазской дореволюционной деревни. — 1939.
 О земледельческих орудиях труда в Абхазии // Тр. / Абхазский гос. музей. — 1958.
 Обычаи в дореволюционной Абхазии .— 1941.
 Почитание старших у абхазов. — 1948.
 Пчеловодство — сер. 1950-х г.
 Хозяйственные постройки абхазов — сер. 1950-х г.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Грузинского технического университета
Этнографы СССР
Персоналии:Очамчира